Nicon pictus är en ringmaskart som beskrevs av Johan Gustaf Hjalmar Kinberg 1866. Nicon pictus ingår i släktet Nicon och familjen Nereididae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
pictus